Homps (Aude)
 Homps (Gers)